Die 120. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  120. Division (Volksrepublik China)
  120. Division (Japanisches Kaiserreich)
  120. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern